

Чистопольє — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Чистопольє — село, Котельницький район, Кіровська область
 Чистопольє — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Чистопольє — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Чистопольє — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Чистополь